Друга лига Србије и Црне Горе у сезони 2003/04 било је прво такмичење организовано од стране фудбалског савеза Србије и Црне Горе од оснивања лиге 2003, а укупно четврто по реду такмичење од оснивања лиге 2000. у оквиру СР Југославије. То је други степен такмичења у државној заједници Србији и Црној Гори и подијељен је у четири зоне, у зони Југ такмиче се клубови из Црне Горе. Из сваке зоне, првак ће се пласирати у Прву лигу Србије и Црне Горе.

У сезони 2002/03. у Прву лигу Србије и Црне Горе пласирао се Ком из Подгорице као побједник Друге лиге СР Југославије — зона Југ. из лиге су испали Језеро из Плава, Ловћен са Цетиња, Искра из Даниловграда и Забјело из Подгорице, због смањења зоне Југ са 12 на 10 клубова. Из Прве лиге Србије и Црне Горе испали су Рудар из Пљеваља, и Могрен из Будве који су заузели 16 и 17 мјесто у Првој лиги Србије и Црне Горе, из које су такође испала четири клуба због смањења лиге на 16 тимова, Рудар и Могрен ће се такмичити у Другој лиги србије и Црне Горе — зона Југ, за сезону 2003/04. У другу лигу зона Југ пласирао се Грбаљ из Радановића као побједник Треће лиге — зона Црна Гора у сезони 2002/03.

Формат такмичења Промијењен је у односу на претходну сезону, учествује 10 клубова, игра се четворокружним системом, свако са сваким кући и на страни по двапут. На крају сезоне, побједник Прве лиге Црне Горе пласираће се у Прву лигу Србије и Црне Горе за сезону 2004/05, из лиге испада последњепласирани тим, док ће деветопласирани играти бараж за опстанак са другопласираном екипом из Треће лиге Србије и Црне Горе — зона Црна Гора на крају сезоне 2003/04.

Клубови у сезони 2003/04.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи и четврти круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

{| style="width:100%;"
|-
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#98a1b2; border:1px solid #7a8392;"|25. коло, 2.4.2004.
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Морнар - Младост || 2:0
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Рудар - Грбаљ || 1:0
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Челик - Јединство || 1:3
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Будућност - Петровац || 2:1
|-  style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Бокељ - Могрен || 1:3|}
|}Легенда:'''

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Будућност је изборило пласман у Прву лига Србије и Црне Горе.
 Дечић је нови прволигаш (од сезона 2004/05. Друга лига Србије и Црне Горе зона југ преименована је у Прву лигу Црне Горе).
 Ком је испао из Прве лиге Србије и Црне Горе у Другу лигу зона Југ (од наредне сезоне Прва лига Црне Горе).
 Челик испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - зона Црна Гора (од сезона 2004/05. Друга лига Црне Горе).
 Челик -3  

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Морнар - 9 мјесто у првој лиги,
 Ловћен - 2. мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са деветопласираном екипом из Прве лиге за мјесто у Првој лиги Црне Горе за сезону 2005/06.

Први меч

Други меч 

У  Прву лигу Црне Горе 2004/05. пласирао се Морнар из Бара.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

2003/04
Сезона 2003/04. у црногорском фудбалу